Blade Runner steht für:
 Blade Runner, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Ridley Scott (1982)
 Blade Runner (Computerspiel, 1985), Shoot-’em up-Spiel der CRL Group (1985)
 Blade Runner (Soundtrack), Soundtrack-Album von Vangelis (1994)
 Blade Runner (Computerspiel, 1997), Adventure-Spiel der Westwood Studios (1997)
 Blade Runner, Alternativtitel des Buches Träumen Androiden von elektrischen Schafen? von Philip K. Dick (1968)

Blade Runner ist der Spitzname von:
 Oscar Pistorius (* 1986), südafrikanischer Behindertensportler und verurteilter Mörder
 

Siehe auch:
 Blade Runner 2
 Blade Runner 2049, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Denis Villeneuve (2017)
 Blade Runner 2049 (Soundtrack), Soundtrack-Album von Hans Zimmer und Benjamin Wallfisch (2017)
 The Bladerunner, Roman von Alan E. Nourse (1974)
 Blade Runner (a movie), Novelle von William S. Burroughs (1979)